I 60 metri ostacoli femminili si sono tenuti il 2 e il 3 marzo 2018. Le 37 atlete qualificate sono state divise in 5 batterie.

Risultati

Batterie
Le batterie sono cominciate il 2 marzo alle 18:05.

Semifinali
Le semifinali cominciarono il 3 marzo alle 18:05.

Finale
La finale si è tenuta il 3 marzo a partire dalle 20:55.

Legenda 

Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2018
60 metri ostacoli ai campionati del mondo di atletica leggera indoor